Эбису:

 Эбису — один из синтоистских богов удачи.
 Эбису — квартал токийского спецрайона Сибуя.
 Эбису — железнодорожная станция в Сибуя
 Эбису — сорт пива акционерного общества Sapporo Breweries Limited.
 Эбису — персонаж манги «Наруто».